Цинссер () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1907–1993) — немецкий дипломат.
 Цинссер, Ханс (1878—1940) — американский врач-инфекционист, эпидемиолог, бактериолог.
  (1904–1985) — немецкий архитектор.